Frederik van Hogendorp (1802-1872)
Frederik van Hogendorp (1843-1889)